

Patronyme 

 Channing Dungey (1969-), dirigeante américaine  de télévision ;
 Merrin Dungey (1971-), actrice américaine.

Autre 
 Flux cyclique de Dungey, phénomène de circulation magnétique dans la magnétosphère de la Terre.